N887 (Engreux), Belgische gewestweg in het noordoosten van de provincie Luxemburg.
 N887 (Anlier), Belgische gewestweg zuidelijker in de provincie Luxemburg.